Théagène et Chariclée est un opéra (1695) en 5 actes d'Henry Desmarest sur un livret de Duché de Vancy ;
 Théagène et Chariclée est un titre parfois utilisé pour les Éthiopiques d'Héliodore d'Émèse.

Voir aussi